Matka Boża Gromniczna – jeden z tytułów Marii z Nazaretu, Matki Chrystusa
 Święto Matki Bożej Gromnicznej – chrześcijańskie święto Ofiarowania Pańskiego, przypadające 2 lutego